

Sigle 
 Garda Conştiinţei Naţionale – Guardia per la Coscienza Nazionale, movimento politico rumeno
 Gas naturale compresso – combustibile fossile
 General Nutrition Center – azienda statunitense che commercializza integratori alimentari
 Guida, navigazione e controllo – in aeronautica e astronautica

Codici 
 gnc – codice ISO 639-3 della lingua guanche